Ljusdal kan syfta på:

 Ljusdals kommun – en inlandskommun i nordvästra delen av Gävleborgs län
 Ljusdal – en tätort i Ljusdals kommun
 Ljusdals socken – en socken i Hälsingland
 Ljusdals landskommun – en tidigare kommun i Gävleborgs län 1863–1962
 Ljusdals municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Ljusdals landskommun 1889–1913
 Ljusdals köping – en tidigare administrativ köping i Sverige 1914–1970
 Ljusdals församling – en tidigare församling i Uppsala stift –2002
 Ljusdals kyrka – en kyrkobyggnad i Ljusdal
 Ljusdals distrikt – ett distrikt i Ljusdals kommun och Gävleborgs län 2016–
Ljusdals BK – bandyklubb i Sverige
Ljusdals IF –idrottsförening i Sverige